Лисогі́рська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Лисогірська вулиця — вулиця у Києві.
 Лисогірська вулиця — вулиця у Таращі.

Вулиці